Winterswick steht für:

 Winterswijk, eine Gemeinde in den Niederlanden (deutsche Bezeichnung)
 Winterswick (Rheinberg), einen Ortsteil der Gemeinde Rheinberg, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen